Il Monumento a Giacomo Matteotti è una scultura astratta, destinata a commemorare l'eponimo antifascista, assassinato il 10 giugno 1924 mentre camminava in direzione del Lungotevere Arnaldo da Brescia, vicino all'attuale Ponte Pietro Nenni, a Roma.

Lo scultore è Iorio Vivarelli che, ex soldato italiano, era stato imprigionato e deportato a nord dalle forze naziste nel 1943.

Descrizione
Il monumento è situato accanto al Lungotevere, su un piccolo lotto verde semicircolare in cima allo Scalo de Pinedo, l'approdo costruito sui muraglioni del Tevere all'inizio del XX secolo e caduto rapidamente in disuso. 

Il sacrario in bronzo ha due parti: una guglia alta e slanciata, simile a un fiore non aperto, o una pistola, o una forma a foglia di lancia, o una fiamma. Lungo il terreno è un groviglio di forme organiche, paragonate a radici o a un rovo o a un nodo di ossa. Verso la strada c'è una targa con una frase addebitata dalla stampa al Martire al momento dell'assassinio: Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai.

Lo scultore intitolò putativamente il monumento L'idea, la morte, ispirandosi alla celebre frase attribuita a Matteotti. In una lettera alla Fondazione Giacomo Matteotti, lo scultore ha indicato che "l'elemento orizzontale... attraverso l'esasperazione della forma e della materia, vuole significare macerazione e distruzione fisica, intesa in senso universale, in un momento tragico della storia. L'elemento verticale significa l'ideale ascendente verso lo spazio, attraverso una forma germogliante, pura, lirica, simbolo di chiarezza e speranza".

Storia
Fu inaugurato nel 1974, cinquant'anni dopo l'assassinio.  L'erezione della scultura era stata finanziata da una raccolta di fondi privati, propiziata del partito socialista. 

L'area sottostante è ad oggi disseminata di graffiti e, nel gennaio 2017, era stata infranta la targa originale in memoria di Giacomo Matteotti: una nuova targa, posta nell'80° anniversario della sua morte, recita "Il PSDI in memoria dell'80° anniversario del vile assassinio di Giacomo Matteotti”.

Note

Monumenti di Roma
Roma Q. I Flaminio

en: Monument to Giacomo Matteotti, Rome